Рівнина Тонамі
Тонамі (Акіта)
Тонамі (Ніїґата)
Тонамі (Тотторі)
Тонамі (Тояма)